47 peut désigner :
 47, un nombre ;
 -47, 47 et 1947, trois années du calendrier julien ;
47, le héros dans la série de jeux vidéo Hitman ;
 , des lignes de transports en commun ;
 , deux stations du métro de Chicago.

Homonymie de nombre